UAE Tour 2022 var den fjärde upplagan av det emiratiska etapploppet UAE Tour. Cykelloppets sju etapper kördes mellan den 20 och 26 februari 2022 med start i Madinat Zayed och målgång i Jabal Ḩafīt. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av slovenska Tadej Pogačar från cykelstallet Ineos Grenadiers för andra raka året.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
UAE Tour 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Förenade arabemiraten